Борислав Дионисиев може да се отнася за:
 Борислав Дионисиев (р. 1926) – български оперен режисьор
 Борислав Дионисиев (р. 1947) – български бизнесмен